Libertine – piosenka Mylène Farmer z 1986 roku
 Libertine – album Liv Kristine z 2012 roku

Zobacz też 
 libertynizm